Dieden steht für:
 Dieden (Nordbrabant), ehemalige niederländische Gemeinde in der Provinz Nordbrabant

Personen:
 Christian Dieden (1810–1898), deutscher Politiker (Zentrum), MdR